Carlo Rezzonico, Sênior — eleito como Papa Clemente XIII em 1758.
 Carlo Rezzonico, Júnior — Carmelengo da Câmara Apostólica

Desambiguação